I29 eller I 29 eller I-29 kan syfta på:

I 29 – en tidigare benämning på Västernorrlands regemente åren 1893–1901.
I-29 – en Interstate Highway i USA, se Interstate 29.